Глумилино — топоним.

Россия 
 Глумилино — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Глумилино — жилой район Уфы.